Джон Роміта-старший (англ. John Romita Sr.; 24 січня 1930(19300124), Бруклін, Нью-Йорк, США) — американський художник коміксів.
 Роміта (рум. Romita) — село у повіті Селаж в Румунії.
 Поліптих Валле Роміта, «Поліптих Валле Роміта» (італ. Polittico di Valle Romita) — картина італійського живописця Джентіле да Фабріано.
 Джон Роміта молодший — молодший (англ. John Romita Jr.; 17 серпня 1956(19560817), Нью-Йорк, США) — американський художник коміксів.